Pederneira - qualquer arma de fogo com um mecanismo que use o sílex para gerar fagulhas e iniciar a ignição
 Mecanismo de pederneira - um dos mecanismos de ignição de armas de fogo

 Localidades 
 Pederneira (Nazaré) - localidade da freguesia de Nazaré, Portugal
 Pederneiras - município brasileiro do estado de São Paulo

Desambiguação